Дискография британской ска-группы The Specials.

Студийные альбомы

Синглы

Мини-концерты

Концертные альбомы

Сборники 

Specials